Rüesch ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Rüesch (1928–2015), Schweizer Politiker (FDP)
 Jason Rüesch (* 1994), Schweizer Skilangläufer